Джордж Невилл (; примерно 1440 — 20 сентября 1492) — английский аристократ, 2/4-й барон Абергавенни с 1476 года. Участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Йоркской династии.

Биография 
Джордж Невилл принадлежал к знатному роду, чью генеалогию возводили к жившему в XI веке Кринану Данкельдскому — предку королей Шотландии. Невиллы были вторым по богатству и могуществу семейством в Северной Англии после Перси, по женской линии происходили от короля Эдуарда III. Джордж родился примерно в 1440 году в семье Эдуарда Невилла и Элизабет Бошан, наследницы обширных владений Бошанов и Диспенсеров с центром в замке Бергавенни. Мать Джорджа умерла в 1448 году. Отец спустя два года получил титул барона Бергавенни/Абергавенни, но основную часть наследства удержал его племянник и одновременно свояк Ричард Невилл, 16-й граф Уорик.

Джордж вместе со своим отцом принадлежал к партии Йорков в Войнах Алой и Белой розы. Он сражался при Тьюксбери 9 мая 1471 года и на поле боя был посвящён королём Эдуардом IV в рыцари. В 1476 году Джордж унаследовал семейные владения и баронский титул.

Барон был женат дважды: на Маргарет Фенн, дочери и наследнице Хью Фенна, и на Элизабет Брент, вдове Ричарда Нейлора, сэра Роберта Бассета и Джона Стоккера. В первом браке родились:

 Джейн (умерла до 1538), жена Генри Поула, 1-го барона Монтегю;
 Уильям;
 Ричард (умер после 1515);
 Джордж (1469—1535), 3-й барон Абергавенни;
 Элизабет, жена Ричарда Коверта и Томаса Беркли;
 сэр Эдуард (1471—1538);
 сэр Томас (1480—1542).

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Джордж
Бароны Абергавенни
Бароны Англии XV века
Участники битвы при Тьюксбери
Английские рыцари